Gondwanateri (ordre), la catalanització de l'ordre Gondwanatheria
 Gondwanateri (espècie), el nom en català de l'espècie Gondwanatherium patagonicum